Санта-Марта () — испано- и португалоязычный топоним, названных в честь Святой Марты:
 Санта-Марта — город в Колумбии, административный центр департамента Магдалена
 Санта-Марта — международный аэропорт рядом с этим городом
 Санта-Марта — район (фрегезия) в португальском муниципалитете Пенафиел (округ Порту)
 Санта-Марта-да-Монтанья — населённый пункт и район в португальском муниципалитете Вила-Пока-ди-Агиар (округ Вила-Реал)
 Санта-Марта-де-Магаска — муниципалитет в испанской провинции Касерес (автономное сообщество Эстремадура)
 Санта-Марта-де-Портузелу — район (фрегезия) в португальском муниципалитете Виана-ду-Каштелу (округ Виана-ду-Каштелу)
 Санта-Марта-де-Тормес — муниципалитет в испанской провинции Саламанка (автономное сообщество Кастилия и Леон)
 Санта-Марта-дель-Серро — муниципалитет в испанской провинции Сеговия (автономное сообщество Кастилия и Леон)
 Санта-Марта-ди-Пенагиан — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Вила-Реал
 Санта-Марта-ду-Бору — район (фрегезия) в португальском муниципалитете Амариш (округ Брага)